Ренау
 Ренау — муниципалитет в Испании;
 Ренау, Жозеп — испанский художник, директор музея Прадо.